Маринка:

 Маринка — рыба;
 Маринка — производная форма женского имени Марина;
 Маринка — село в Болгарии, в общине Бургас Бургасской области;
 Маринка — село на Украине, в Жидачовском районе Львовской области;
 Маринка, Анамария — румынская актриса.
 Маринка — одна из последних оперетт Имре Кальмана.

Реки 
 Маринка (приток Туры)
 Маринка (приток Березовки)

См. также 
 Маринка, Янка и тайны королевского замка (фильм)
 Маринки (значения)